Питер Бернард Макнамара (; 5 июля 1955, Мельбурн — 20 июля 2019) — австралийский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Бывшая третья ракетка мира в парном разряде
 Лауреат награды ATP в номинации «Прогресс года» (1982)
 Трёхкратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде
 Победитель Итогового турнира WCT 1981 года в парном разряде
 В общей сложности победитель 5 турниров в одиночном и 19 турниров в парном разряде
 Обладатель Кубка Дэвиса 1986 года в составе сборной Австралии

Игровая карьера 
Питер Макнамара начал выступления в профессиональных теннисных турнирах в 1974 году, а в конце следующего года дошёл до своего первого финала в парном разряде на турнире Гран-при в Сиднее. С 1977 года его участие в профессиональном теннисном туре стало регулярным, но крупных успехов он ещё не добивался, лишь изредка доходя в турнирах Гран-при до полуфинала.

В июле 1978 года с Макнамарой впервые сыграл в паре ещё один австралиец Пол Макнами, который был его другом и соперником на корте с 12-летнего возраста. Поначалу успехи новой пары были довольно скромными, но весной 1979 года в Ницце они выиграли свой первый совместный турнир, ставший началом одного из самых продуктивных сотрудничеств в истории профессионального тенниса. Макнами и Макнамара, получившие в прессе прозвище «Супермаки» (), только за 1979 год выиграли пять турниров, в том числе завершавший сезон Открытый чемпионат Австралии (ещё один турнир Макнамара выиграл с другим партнёром). Посеянным на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером хозяевам корта повезло ни разу за турнир не встретиться с другой посеянной парой, но летом 1980 года Супермаки всерьёз заявили права на звание сильнейшей пары мира, последовательно переиграв на Уимблдоне практически всех именитых соперников: в четвертьфинале были повергнуты посеянные третьими Рауль Рамирес и Брайан Готтфрид, в полуфинале первая пара турнира Джон Макинрой и Питер Флеминг и в финале посеянные четвёртыми Боб Лутц и Стэн Смит. Всего за год Макнамара выиграл три турнира в парном разряде (все с Макнами) и столько же раз проигрывал в финалах — в том числе на Открытом чемпионате Австралии. Новый год они с Макнами начали с победы на Итоговом турнире WCT, проводившемся среди лучших пар прошедшего сезона, а в дальнейшем Питер добавил к этому титулу ещё четыре, причём лишь один, в конце года, был завоёван с Полом. В середине года он успешно выступал в паре со швейцарцем Хайнцем Гюнтхардтом, с которым не только выиграл два турнира, но и дошёл до финала Открытого чемпионата США. В 1982 году Макнамара сыграл в пяти финалах в парном разряде, выиграв три — два с Макнами (включая свой второй Уимблдонский турнир) и один с Гюнтхардтом.

В одиночном разряде основной прогресс Макнамары начался в середине 1980 и продлился до начала 1983 года (до середины 1980 года на его счету были только одна победа и одно поражение в финале в 1979 году). 1980 год он завершил выходом в финал турнира Гран-при Melbourne Indoor и в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, по дороге в который победил посеянного пятым Брайана Готтфрида, прежде чем проиграть будущему чемпиону Брайану Тичеру. За 1981 год он выиграл два турнира Гран-при, в том числе престижный Гран-при Германии в Гамбурге, где по ходу победил сначала Матса Виландера, а затем посеянных вторым и первым Гарольда Соломона и Джимми Коннорса. На Уимблдоне он дошёл до четвертьфинала, проиграв только Бьорну Боргу и достиг этого же этапа на Открытом чемпионате Австралии. В 1982 году Макнамара, хоть и не выиграл ни одного турнира в одиночном разряде, пять раз доходил до финалов, в том числе второй год подряд в Гамбурге, и закончил сезон на десятом месте в рейтинге, став лауреатом награды ATP в номинации «Прогресс года».

Макнамара успешно выступал и в командных турнирах. Особенно успешными были его выступления в Кубке Наций, где он дважды подряд — в 1981 и 1982 годах — выводил австралийскую сборную в финал, принося ей очки как в одиночных, так и в парных встречах (с Макнами или с Кимом Уориком). В Кубке Дэвиса он три года подряд доходил со сборной Австралии до полуфинала, где его команда сначала уступила итальянцам, а потом дважды сборной США.

В феврале 1983 года в Мемфисе (Теннесси) Макнамара выиграл свой девятнадцатый турнир в парах, а в начале марта в Брюсселе — пятый в одиночном разряде. В брюссельском финале австралиец победил Ивана Лендла; эта победа была особо знаменательна тем, что была достигнута сразу после того, как чех впервые занял первую строчку в рейтинге. Самого Макнамару она подняла в рейтинге до рекордного в карьере седьмого места, но развить успех он не успел. Вскоре после этого в ходе турнира в Роттердаме Макнамара порвал связки колена и выбыл из борьбы почти на два сезона. Он вернулся на корт только в декабре 1984 года к началу Открытого чемпионата Австралии, где играл в длинных брюках, скрывающих скобки на ноге.

После возвращения Макнамара уже не показывал столь блестящей игры, но тем не менее в паре с Макнами смог ещё дважды дойти до финала турниров Гран-при, а в 1986 году принёс сборной Австралии два очка в одиночном разряде в матче Кубка Дэвиса против новозеландцев. По ходу этого сезона австралийская команда уже без Макнами дошла до финала и завоевала свой второй Кубок Дэвиса за четыре года. Сам Питер завершил выступления в профессиональных теннисных турнирах в середине 1987 года.

Участие в финалах турниров Большого шлема в мужском парном разряде (5)

Финалы турниров Гран-при, WCT и Большого шлема за карьеру (41)

Одиночный разряд (12)

Парный разряд (38)

Финалы командных турниров за карьеру

Дальнейшая карьера 
После окончания игровой карьеры Макнамара работает тренером, являясь членом Всемирной ассоциации профессиональных теннисных тренеров. Среди теннисистов, которых он тренировал, — австралийцы Марк Филиппуссис и Мэттью Эбден и болгарин Григор Димитров. В течение четырёх лет, до февраля 2019 года, он работал с китайской теннисисткой Ван Цян, с его помощью вошедшей в первую сотню рейтинга WTA. Макнамара также сотрудничал с Федерацией тенниса Австралии и возглавлял её отдел делового развития.

Питер Макнамара умер в июле 2019 года в возрасте 64 лет от рака предстательной железы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Австралии